Le Republičke lige 1977-1978 (Leghe repubblicane 1977-1978) furono la 32ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1978-1979.

Slovenia 

A partecipare furono 13 squadre, ovvero le 12 selezioni regionali (nate dalle decisioni di Portorose) più il , retrocesso dalla Druga liga Ovest.

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Nessuna retrocessione data la riforma del campionato.
Il capocannoniere fu Hvalec (Drava Ptuj) con 18 reti.
.

Croazia 
Le vincitrici dei due gironi si sfidarono per un posto in Druga Liga 1978-1979, a prevalere fu il .
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE CROATA || style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|

Nord

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979 dopo lo spareggio.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il Premium di Bosanski Brod era una squadra dalla Bosnia.
.

Sud

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Torneo successivo a 16 squadre.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Torneo successivo a 14 squadre.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1977-1978
Druga Liga 1977-1978
Kup Maršala Tita 1977-1978

Collegamenti esterni 
  Stagione 1977-1978 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1977-1978 su sportsport.ba
  Stagione 1977-1978 e risultati su rsssf.com

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava